Храм Донской иконы Божией Матери — православный храм в России:

 Церковь Донской иконы Божией Матери — в Гуляевке, Волгоградская область.
 Храм Донской иконы Божией Матери — в Донском (Новочеркасск).
 Храм Донской иконы Божией Матери — в Новочеркасске.
 Храм Донской иконы Божией Матери — в Новошахтинске.
 Храм Донской иконы Божией Матери — в Перловке (Мытищи).
 Храм Донской иконы Божией Матери — в станице Раздорской, Ростовская область.
 Храм Донской иконы Божией Матери — в Старочеркасске, Ростовская область.
 Храм Донской иконы Божией Матери — в Туле.